Papandreou, greck. Παπανδρέου, Papandreu – greckie nazwisko, nosi je np. rodzina polityków (dziadek-ojciec-wnuk):
 Jeorios Papandreu (ojciec) – działacz polityczny, szef greckiego rządu na emigracji, premier Grecji
 Andreas Papandreu – założyciel partii PASOK, premier Grecji
 Jeorios Andreas Papandreu – przewodniczący partii PASOK, minister spraw zagranicznych Grecji od r. 1996 do 2004. Aktualny premier Republiki Grecji, od września 2009 r.
a także
 Damaskin, imię świeckie Dimitrios Papandreu – arcybiskup Aten i regent Grecji